P59 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 59, een handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament